Materiał do kopiowania rysunku, a także uzyskany w ten sposób obraz:
 kalka kopiująca – artykuł papierniczy
 kalka techniczna – artykuł papierniczy

W językoznawstwie:
 kalka – określenie powstałe przez dosłowne tłumaczenie z języka obcego

Miejscowości o tej nazwie:
 Kalka – część wsi Brodnica Górna w Polsce, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Kalka – miasto w Indiach, w stanie Hariana